1-я гварде́йская истреби́тельная авиацио́нная Сталинградско-Берли́нская Краснознамённая диви́зия (1-я гв. иад) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 

 220-я истребительная авиационная дивизия;
 1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия;
 1-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградская дивизия;
 1-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградская Краснознамённая дивизия;
 1-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградско-Берлинская Краснознамённая дивизия;
 Войсковая часть (Полевая почта) 06928.

Создание дивизии 
1-я гвардейская истребительная авиационная дивизия создана путём переименования 220-й истребительной авиационной дивизии в гвардейскую

Расформирование дивизии 
Дивизия была расформирована летом 1986 года

В действующей армии 
 с 4 февраля 1943 года по 9 января 1944 года, всего 341 день
 с 1 июня 1944 года по 7 сентября 1944 года, всего 99 дней
 с 21 ноября 1944 года по 9 мая 1945 года, всего 170 дней
Итого: 610 дней

Командир дивизии 
 Полковник (с 28 мая 1943 года генерал-майор авиации) Утин Александр Васильевич. Период нахождения в должности: с 3 февраля 1943 по 19 июня 1943 года
 Подполковник Крупенин Иван Владимирович — с 20 июня 1943 года по 2 августа 1943 года.
 Полковник Сухорябов, Владимир Викентьевич — с 3 августа 1943 года по сентябрь 1945 года
 Подполковник Крупенин Иван Владимирович — с сентября 1945 года по май 1946 года
 Полковник Сухорябов, Владимир Викентьевич — с мая 1946 года по июнь 1948 года

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 

За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки:
 30-й гвардейский Барановичский Краснознамённый ордена Суворова истребительный авиационный полк
 53-й гвардейский истребительный Сталинградский ордена Ленина авиационный полк
 54-й гвардейский истребительный Керченский авиационный полк
 55-й гвардейский Харьковский Краснознамённый ордена Александра Невского истребительный авиационный полк
 67-й гвардейский Барановичский Краснознамённый ордена Суворова истребительный авиационный полк
 739-й истребительный авиационный полк

Участие в операциях и битвах 
 Курская битва c 5 июля 1943 года по 23 августа 1943 года
 Орловская операция «Кутузов» — с 12 июля 1943 года по 18 августа 1943 года
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Калинковичско-Мозырская операция — с января 1944 года по февраль 1944 года.
 Рогачёвско-Жлобинская операция — с 21 февраля 1944 года по 26 февраля 1944 года.
 Белорусская операция «Багратион» — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Бобруйская операция — с 24 июня 1944 года по 29 июня 1944 года.
 Люблин-Брестская операция — с 17 июля 1944 года по 2 августа 1944 года.
 Висло-Одерская операция — с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Варшавско-Познанская операция — с 14 января 1945 года по 3 февраля 1945 года.
 Восточно-Померанская операция- с 1 марта 1945 года по 4 апреля 1945 года.
 Берлинская операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года.

Статистика боевых действий 
За период с 5 июля по 25 июля 1943 года

Почётные наименования 
 1-й гвардейской истребительной авиационной дивизии за показанные образцы мужества и геройства в борьбе против фашистских захватчиков и в целях дальнейшего закрепления памяти о героических подвигах сталинских соколов 4 мая 1943 года присвоено почётное наименование «Сталинградская»
 53-му гвардейскому истребительному авиационному полку за показанные образцы мужества и геройства в борьбе против фашистских захватчиков и в целях дальнейшего закрепления памяти о героических подвигах сталинских соколов 4 мая 1943 года присвоено почётное наименование «Сталинградский»
 54-му гвардейскому истребительному авиационному полку за показанные образцы мужества и геройства в борьбе против фашистских захватчиков и в целях дальнейшего закрепления памяти о героических подвигах сталинских соколов 4 мая 1943 года присвоено почётное наименование «Керченский».
 55-му гвардейскому истребительному авиационному полку за показанные образцы мужества и геройства в борьбе против фашистских захватчиков и в целях дальнейшего закрепления памяти о героических подвигах сталинских соколов 4 мая 1943 года присвоено почётное наименование «Харьковский»
 1-й гвардейской Сталинградской Краснознамённой истребительной авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Берлинская»

Награды 
 1-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградская дивизия за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городом и крепостью Демблин (Ивангород) и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года награждена орденом Красного Знамени.
 30-й гвардейский истребительный авиационный полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года награждён орденом Красного Знамени.
 53-й гвардейский истребительный авиационный Сталинградский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года награждён орденом Ленина.
 53-й гвардейский истребительный авиационный Сталинградский ордена Ленина полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Штаргард, Наугард, Польцин и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом Александра Невского.
 54-й гвардейский истребительный авиационный Керченский полк Указом Президента Союза Советских Социалистических Республик от 21 сентября 1990 года награждён орденом Красного Знамени
 55-й гвардейский истребительный авиационный Харьковский полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городами Штаргард, Наугард, Польцин и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года награждён орденом Александра Невского.
 55-й гвардейский истребительный авиационный Харьковский ордена Александра Невского полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Бранденбург и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года награждён орденом Красного Знамени.

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Воинам дивизии объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего:
 За прорыв обороны немцев на бобруйском направлении, юго-западнее города Жлобин и севернее города Рогачев.
 За отличия в боях в наступлении из района Ковеля, при прорыве сильно укрепленной обороны немцев и при продвижении за три дня наступательных боев вперед до 50 километров, при расширении прорыва до 150 километров по фронту, при занятии более 400 населенных пунктов, в том числе крупных населенных пунктов Ратно, Малорыта, Любомль, Опалин и выходе к реке Западный Буг.
 За отличие в боях при овладении городом и крепостью Демблин (Ивангород) — крупным железнодорожным узлом и мощным опорным пунктом обороны немцев на реке Висла.
 За отличие в боях при овладении городом Варшава — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке Висла.
 За отличие в боях при овладении городами Лодзь, Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин и Ленчица.
 За отличие в боях при овладении городами Штаргард, Наугард, Польцин — важными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны немцев на штеттинском направлении.
 За отличие в боях при овладении городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфелъде, Карлсхорст, Кепеник и вступление в столицу Германии город Берлин.
 За отличие в боях при штурме и овладении городом Бранденбург — центром Бранденбургской провинции и мощным опорным пунктом обороны немцев в Центральной Германии.

Герои Советского Союза

Примечания

Литература

Ссылки 
 1-я гв. иад. М. Хольм
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1986 году
Участники Курской битвы
Участники Орловской операции
Участники Черниговско-Припятской операции
Участники Калинковичско-Мозырской операции
Участники Рогачёвско-Жлобинской операции
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Бобруйской операции
Участники Люблин-Брестской операции
Участники Висло-Одерской операции
Участники Варшавско-Познанской операции
Участники Восточно-Померанской операции
Воинские части и формирования — участники Берлинской битвы